Латвийский авиационный полк () — подразделение армии Первой Латвийской республики. Девиз "Visu par Latviju!".

История 
Создан 7 июня 1919 года как авиационный парк, затем в 1921 году преобразован в авиационную дивизию, а 18 сентября 1926 года — в авиационный полк. Ликвидирован 25 декабря 1940 года.

На 1 сентября 1939 года в составе полка было 3 истребительные эскадрильи, 4 армейские и 1 морская разведывательные эскадрильи. Всего имелось 100-150 различных самолетов, преимущественно устаревших типов. Относительно пригодными к современному бою были 26 британских Gloster Gladiator (куплены в 1938 году) и 12 Bristol Bulldog II. Личный состав насчитывал 125 офицеров, 249 инструкторов и солдат, 54 внештатных сотрудника.

В 1939 году Латвия заказала у Великобритании 30 современных истребителей Hawker Hurricane, вооруженных 4 или 8 пулеметами и двумя пушками. Оплата была произведена, однако, из-за начавшейся войны, они так и не были отправлены. Это побудило Латвию активизировать разработку самолётов; весной 1940 года совершили первые полёты истребитель VEF I-16, созданный Карлисом Ирбитисом, и пикирующий бомбардировщик C-6bis конструкции Герберта Цукурса.

Командиры

Состав

Примечания

Литература 
 Bērziņš V. Bambals A. Latvijas armija. — Zinātne: Rīga, 1991., 80. lpp.

Ссылки 
 Latvijas Aviācijas pulks 1919-1940 на spoki.lv
 wp-lv.wikideck.com

Полки Латвии
История Латвии
Военная авиация Латвии